Yena peut désigner : 

 Le Crocotta, une créature mythologie d'Inde ou d'Éthiopie.
 Choi Ye-na, une chanteuse et animatrice sud-coréenne.